Emil Kaliński (1890-1973) – polski inżynier, pułkownik, minister
 Hieronim Kaliński (1792-1860) – polski poeta
 Jakub Kaliński (zm. po 1672) – rotmistrz królewski i podczaszy sanocki
 Jan Damascen Kaliński (1664-1726) – polski poeta i mówca
 Jan Mikołaj Kaliński (1799-1866) – polski prezbiter katolicki obrządku bizantyjskiego
 Janusz Kaliński (ur. 1942) – polski ekonomista
 Maciej Kaliński (ur. 1974) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 Piotr Kaliński (ur. 1984) – polski muzyk
 Stefan Kuta-Kaliński (1892-1944 lub 1948) – polski malarz
 Wilhelm Kaliński (1747-1789) – polski zakonnik, kaznodzieja, mówca, profesor
 Władysław Kaliński (1891-1952) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego